Max Weber — sociólogo alemão
Max Weber (artista) — pintor e poeta estadunidense
Max Weber (político) — político suíço

Desambiguações de antropônimos